Przymus przeciwko ochronie (ang. guard squeeze) - w brydżu specjalna odmiana przymusu podwójnego w którym jeden z przeciwników ma zatrzymania w dwóch kolorach, a karta (lub karty) w trzecim kolorze uniemożliwiają wykonanie impasu na honor u jego partnera.  Podstawowa forma przymusu przeciwko ochronie wygląda następująco:

Rozgrywający gra siódemkę trefl zrzucając ze stołu dwójkę kier.  Gracz E staje w przymusie - zrzucenie asa kier fortuje waleta w tym kolorze, zrzucenie figury karo wyfortuje blotkę w tym kolorze po zgraniu asa, a odrzucenie damy pik pozwoli na wyimpasowanie króla w tym kolorze z ręki partnera.

W tej wersji przymusu po zagraniu siódemki trefl W ma wolną zrzutkę w postaci małego kara, a E zmuszony jest odrzucić asa kier.  Zagrany as karo stawia teraz gracza W w przymusie prostym.

Rozgrywający gra siódemkę trefl stawiając gracza W w przymusie - zrzucenie czerwonego asa fortuje waleta w tym kolorze w stole, zrzucenie pika umożliwia impas damy pik u partnera.

Ta sytuacja nosi nazwę podwójnego przymusu przeciwko ochronie.  Rozgrywający gra siódemkę trefl i gracz W staje w przymusie.  Zrzucenie pika fortuje od razu szóstkę w stole, jest więc zmuszony do odrzucenia czerwonej karty (rozgrywający wyrzuca ze stołu niepotrzebnego już pika).  Jeżeli obrońca wyrzuci króla kier to rozgrywający po zagraniu trzech pików wyimpasuje damę u jego partnera.  Jeżeli zaś wyrzuci damę karo, to jego partner stanie w przymusie po zgraniu trzech pików.

Ta skomplikowana pozycja może być określona jako przymus złożony przeciwko ochronie.  Rozgrywający gra fortę trefl i gracz W staje w przymusie - nie może zrzucić blotki pik która jest potrzeba do ochrony jego waleta pik, który chroni damę pik w ręce jego partnera, musi więc odrzucić jakąś czerwoną kartę.  Powstają dwie możliwe sytuacje:
W odrzuca kiera - ze stołu zostaje wyrzucony pik, a W musi odrzucić kiera.  Zagrany ostatni trefl zmusza W do odrzucenia króla karo, ze stołu zrzucony jest walet kier i E staje w przymusie.
W odrzuca karo - jego partner musi wtedy odrzucić kiera w tej lewie ale drugi trefl ustawia gracza E w przymusie prostym.

Bibliografia 

Przeciwko ochronie przymus